Rorate er den fjerde søndag i advent.

Kilder/henvisninger 

Kristendom